John Fletcher kan syfta på flera personer, bland andra:

* John Fletcher (1579–1625), engelsk dramatiker
 John Fletcher (1903–1984), svensk ingenjör
 John Edward Fletcher (1940–1992), australisk/brittisk forskare
 John William Fletcher (1729–1785), ledande metodist